Parks steht für:
 Parks (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Parks-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Parks ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Parks (Arizona)
 Parks (Louisiana)

Siehe auch:
 Park (Begriffsklärung)
 Parkes